Patonyi László (1718–1758) piarista áldozópap
 Patonyi László (1943–2004) magyar-orosz szakos tanár